Corona de lágrimas est une telenovela mexicaine diffusée en 1965 ;
Corona de lágrimas est une telenovela mexicaine diffusée en 2012.